Mira är ett släkte av steklar som beskrevs av Schellenberg 1803. Mira ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar